Козачонок Дмитро Валерійович (1994—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російської війни.
 Козачонок Роман Михайлович — полковник Міністерства внутрішніх справ України, лицар ордена Данила Галицького.